Пётр Михайлович Олейник (; 10 июля 1957, Червоноград, РСФСР — 10 февраля 2011, Австрия) — украинский государственный деятель, председатель Львовской областной государственной администрации (2005—2008).

Биография 
Окончил Днепропетровский институт имени Артёма (1984).

 1974—1975 гг. — ученик автослесаря, автослесарь комбината «Укрзападуголь», г. Червоноград,
 1975—1975 гг. — горный рабочий шахты № 9 «Великомостовская», г. Сосновка,
 1975—1977 гг. — служба в рядах Вооруженных Сил,
 1977—1978 гг. — подземный ученик, подземный горный рабочий шахты № 9 «Великомостовская», г. Сосновка,
 1978—1979 гг. — слушатель подготовительных курсов Днепропетровского горного института,
 1979—1984 гг. — студент Днепропетровского горного института,
 июнь-август 1982 г. — подземный горный рабочий шахты № 9 «Великомостовская», г. Сосновка,
 1983—1984 гг. — подземный горный рабочий, инженер шахты № 9 «Великомостовская», г. Сосновка,
 1984—1985 гг. — старший инженер шахты № 10 «Великомостовская», г. Червоноград,
 1985—1988 гг. — инструктор Червоноградского горкома Компартии Украины,
 1988—1989 гг. — заместитель начальника отдела Западноукраинского производственного объединения по добыче угля, г. Сокаль,
 1989—1990 гг. — начальник отдела шахты им. 50-летия СССР, г. Червоноград,
 1990—1992 гг. — заместитель председателя исполкома Червоноградского Совета народных депутатов,
 1992—1997 гг. — коммерческий директор ООО «Экспресс ЛТД», г. Червоноград,
 1997—1999 гг. — генеральный директор ООО «Захидпроминвест», г. Червоноград,
 1999—2002 гг. — председатель исполкома Червоноградского городского Совета

С апреля 2002 по март 2005 гг. — Народный депутат Украины 4-го созыва, избранный по избирательному округу № 125 Львовская область. Член Народного Руха Украины.

 2005—2008 гг. — председатель Львовской областной государственной администрации,
 февраль-ноябрь 2008 г. — Советник Президента Украины,
 2008—2009 гг. — заместитель Главы Секретариата Президента Украины — Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины. Подал заявление об отставке 12 января 2009 г. в связи с обвинениями в причастности к взяточничеству председателя Львовского апелляционного суда Игоря Зварыча.

Примечания

Источники 
 
 

Депутаты городских советов Украины
Выпускники Днепровской политехники
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Депутаты Львовского областного совета
Члены КПСС
Члены партии «Рух»
Советники Президента Украины